Jarac (znak), horoskopski znak
 Jarac (zviježđe), zviježđe
 mužjak koze